Arrencada d'emergència o arrencada amb pinces, mètode d'arrencar un vehicle equipat amb un motor de combustió interna quan la bateria es troba descarregada
 Arrencada del cuir cabellut, pràctica guerrera que consisteix a arrencar part o tot el cuir cabellut
 Carregador de l'arrencada, petit programa que realitza la inicialització bàsica d'un aparell informàtic
 Dovella d'arrencada, primera pedra d'un arc adovellat, que s'assenta pla sobre una pilastra
 Mecanització per arrencada de ferritja, procés pel qual peces metàl·liques reben una forma a través dels processos de tornejat, fresat, trepat i rectificat
 Motor d'arrencada, motor elèctric que té per funció posar en marxa el motor de combustió interna d'un automòbil
 Sistema de parada i arrencada, dispositiu de reinici automàtic que para i re-arranca el motor d'un vehicle per tal d'estalviar combustible i per reduir la contaminació